Coxsackie puede hacer referencia a:

Coxsackie (villa), Nueva York;
Coxsackie (pueblo), Nueva York; y
Coxsackievirus -- cualquiera de los 23 virus Coxsackie A y de los 6 virus Coxsackie B.